

Onomastica
Graziano – nome proprio di persona italiano maschile

Persone

Graziano – imperatore romano
Graziano – usurpatore romano che prese il potere in Britannia
Graziano – giurista medievale
Graziano – vescovo di Novara
Graziano – cantante e compositore italiano
Claudio Graziano – generale italiano
Rocky Graziano – pugile statunitense